Montenbruck ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Montenbruck (* 1942), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosoph
 Frank Montenbruck (* 1968), deutscher Darsteller